Лас Хакарандас има више значења:

 Лас Хакарандас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Хакарандас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хакарандас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хакарандас (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хакарандас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хакарандас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Хакарандас, Ел Оасис (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Хакарандас, Ел Конехито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Хакарандас (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Хакарандас (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Хакарандас (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хакарандас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хакарандас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику